1. hokejová liga SR 2009/10 byla sedmnáctou sezónou 1. hokejové ligy na Slovensku a zúčastnilo se jí 14 týmů. Nejlepších 8 klubů po základní části postoupilo do playoff. Vítězem se stal klub ŠHK 37 Piešťany, který ve finále porazil mužstvo HC 07 Prešov 4:3 na zápasy. V baráži o extraligu si klub ŠHK 37 Piešťany postup nevybojoval. Pro mužstva od 9. do 14. místa sezóna skončila. Do 2. ligy sestoupilo mužstvo MšHK Prievidza.

Základní část

Playoff

Pavouk

Čtvrtfinále 

 ŠHK 37 Piešťany - MHK SkiPark Kežmarok 3:0 (4:3PP, 7:1, 8:2)
 HC 46 Bardejov - HK Brezno 3:0 (6:2, 5:3, 9:0)
 HC 07 Prešov - HK Trebišov 3:2 (4:2, 2:4, 3:4sn, 5:2, 5:3)
 HK Trnava - HC Topoľčany 3:2 (1:4, 3:0, 4:3, 1:4, 1:0)

Semifinále 

 ŠHK 37 Piešťany - HK Trnava 3:1 (5:1, 4:2, 2:7, 5:3)
 HC 46 Bardejov - HC 07 Prešov 0:3 (1:2, 1:3, 3:6)

Finále 
 ŠHK 37 Piešťany - HC 07 Prešov 4:3 (4:1, 5:3, 2:3PP, 1:0, 0:2, 2:4, 6:2)

Baráž o extraligu 
 MsHK Garmin Žilina - ŠHK 37 Piešťany 4:1 (4:0, 3:1, 3:2, 2:3sn, 3:1)

1. hokejová liga SR
Lední hokej v roce 2009
Lední hokej v roce 2010